Руан Фелипе Родригеш да Соуза Круз (; ), более известный, как Руан Секо () — бразильский футболист, нападающий клуба «Сантос».

Клубная карьера 
Секо — воспитанник клуба «Сантос». 22 февраля 2022 года в матче Лиги Паулиста против «Сан-Паулу» он дебютировал за основной состав. 24 февраля в поединке Кубка Бразилии против «Салгейру» Руан забил свой первый гол за «Сантос». 6 мая в поединке Южноамериканского кубка против чилийского «Универсидад Католика» Секо отметился забитым мячом. 8 мая в матче против «Куябы» он дебютировал в бразильской Серии А.

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Сантос»